Die Saison 2007/08 war die 6. Spielzeit des von der ULEB ausgetragenen ULEB Cup, der heute als EuroCup firmiert. Es war die letzte Durchführung des Wettbewerbs unter diesem Namen. Am 2. Juli 2008 gaben die ULEB und FIBA Europa bekannt, dass ab der nächsten Saison dieser Wettbewerb unter dem Namen ULEB EuroCup durchgeführt wird.

Den Titel gewann DKV Joventut aus Spanien.

Modus 
Es nahmen 54 Mannschaften aus 27 Nationen teil. Die Saison begann am 15. November 2007 und endete mit dem Finale am 13. April 2008. Die 54 Teams wurden aufgeteilt in 9 Gruppen mit je sechs Teams. Es wurde eine Doppelrunde jeder gegen jeden gespielt. Die drei Besten jeder Gruppe, sowie die fünf besten Viertplatzierten erreichten das Sechzehntelfinale. Die Sieger in diesem, sowie im Achtelfinale wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt. Der Sieger des Turniers wurde in einem Final 8-Turnier ermittelt.

Teilnehmer an der Hauptrunde

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Sechzehntelfinale

Achtelfinale

Final 8-Turnier 
Das Final 8-Turnier fand vom 10. bis zum 13. April 2008 im Palavela in Turin statt.

Finals (MVP) 

  Rudy Fernández (DKV Joventut)

Weblinks 
 Offizielle Website des Eurocups (englisch)

2007
Basketballsaison 2007/08